Турня ():

 Турня — историческая область Словакии.
 Турня — река в восточной Словакии.